

Patronyme
 Jean-Frédéric de Hasque, (1970- ), est un réalisateur belge de films documentaires.
 Joseph De Hasque, (1873-1942), fut un homme politique belge.

Homonymie
Homonymie de patronyme